Vladimir Dolgorukov kan syfta på:

 Vladimir Andrejevitj Dolgorukov (1810—1891), borgmästare (generalguvernör) i Mosva 1865-1891
 Vladimir Dmitrievitj Dolgorukov (1638—1701), rysk överhovmästare 
 Vladimir Petrovitj Dolgorukov (1696—1761), rysk general, guvernör över Livland och Estland
 Vladimir Timofejevitj Dolgorukov, far till Maria Dolgorukova, tsar Mikael I:s gemål